Richard Gilmore est un personnage de fiction de la série télévisée Gilmore Girls, joué par Edward Herrmann.

Richard Gilmore est le mari d'Emily Gilmore, le père de Lorelai Gilmore et le grand-père de Rory Gilmore. Il est issu d'une famille de la vieille bourgeoisie anglaise. Il est cadre supérieur dans une compagnie d'assurances. Il montera plus tard sa propre entreprise après avoir démissionné.

C'est un homme calme et un peu débonnaire, qui laisse sa femme Emily gérer les affaires de la maison. Il adore lire son journal. Mais sous son apparente bonhommie se cache un homme qui peut être un peu cassant, qui aime imposer sa manière de voir les choses.

Personnage de Gilmore Girls

en:List of Gilmore Girls characters#Richard Gilmore